Haustor – chorwacka grupa rockowa tworząca w latach 70 i 80
 Haustor Jordan & Evermann ,1896 – synonim rodzaju ryb Ictalurus